Reichering ist der Name folgender Orte:

 Reichering (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Reichering (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Reichering (Gemeinde Ungenach), Ortschaft von Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich